Khensu ("Koflank", även Sechem) var ett av de 42 nomoi (förvaltningsdistrikt) i Forntida Egypten.

 F24:R12:N24

Khensu med hieroglyfer

Geografi
Khensu var ett av de 20 nomoi i Nedre Egypten och hade distriktnummer 2.

Distriktets yta var cirka 6 cha-ta (cirka 21,0 hektar, 1 cha-ta motsvarar 2,75 ha) med en längd om cirka 6 iteru (cirka 63 km, 1 iteru motsvarar 10,5 km).

Niwt (huvudorten) var Khem/Letopolis (dagens Ausim).

Historia
Varje nome styrdes av en nomarch som officiellt lydde direkt under faraon.

Varje Niwt hade ett Het net (tempel) tillägnad områdets skyddsgud och ett Heqa het (nomarchens residens).

Distriktets skyddsgud var Horus och bland övriga gudar dyrkades främst Isis och Kherty.

Idag ingår området i guvernement Al-Qalyubiyya.

Referenser

Noter

Tryckta källor

Externa länkar
 
 Om Egyptens nomoi
 Detaljerad karta över Egyptens nomoi
 Hieroglyfsymboler för Egyptens nomoi

Nome i Egypten